Biblioteka poeta (, wiss. Transliteration  / "Bibliothek der Dichter") steht für die beiden Reihen:

 Biblioteka poeta. Malaja serija (, wiss. Transliteration )
 Biblioteka poeta. Bolschaja serija (, wiss. Transliteration )